Queyta es un planeta ficticio del universo de La Guerra de las Galaxias.

Historia

Queyta era un planeta rocoso con ríos de lava y un cielo siempre anaranjado. La lava del planeta había formado arcos y ventanas en la roca naranja.

En las Guerras Clon la Confederación de Sistemas Independientes estableció una colonia de skakoanos que trabajaban en una instalación metálica móvil que fabricaba bioarmas.

Tres Maestros Jedi (Antilles, Diath y Kenobi) y dos Maestras (Ven’nari y Fay) fueron en busca de un antídoto a una de esas bioarmas al planeta en el año 22 antes de la batalla de Yavin. La Jedi Oscura Asajj Ventress y el mercenario Durge (separatistas) destruyeron las instalaciones con tal de exterminar a los Jedi. Todos los Jedi murieron excepto Kenobi, que consiguió el antídoto. Ventress y Durge huyeron.

Planetas de Star Wars